Фенсак Сонгсенг (; 2 листопада 1960 — 15 жовтня 2021) — таїландський співак жанрів лук тханг та мор лам.

Дискографія 
 1982 - Loi Phae (ลอยแพ)
 1986 - Toey Sao Jan Kang Koab (เต้ยสาวจันทร์กั้งโกบ)
 1993 - Puea Pler Jer Kan (ผัวเผลอเจอกัน)
 2001 - Rak Borisut (รักบริสุทธิ์)
 2001 - Phoo Phae Rak (ผู้แพ้รัก)
 2004 - Mee Miea Dek (มีเมียเด็ก)

Примітки 

Тайські співаки